Fischerfest steht für:
 Rheinisches Fischerfest
Fischerfest vom Lago Malai
Wermsdorfer Fischerfest